Nicu ist als eine Verkleinerungsform von Nicolae ein rumänischer männlicher Vorname, analog der Form Nico im deutschsprachigen Raum, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Nicu Ceaușescu (1951–1996), rumänischer Politiker
 Nicu Constantin (1939–2009), rumänischer Schauspieler
 Nicu Gângă (* 1953), rumänischer Ringer
 Nicu Vlad (* 1963), rumänisch-australischer Gewichtheber

Familienname 
 Epaminonda Nicu (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Ioan Nicu († 2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Maximilian Nicu (* 1982), deutsch-rumänischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Familienname
Rumänischer Personenname